Limacher ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Limacher (* 1953), Schweizer Schauspielerin, siehe Duo Fischbach
 Rolf Ruedi Limacher (1920–2005), Schweizer Bildhauer